OSA steht als Abkürzung für:

 Oberstabsarzt, Militärarzt im Range eines Majors
 Objedinenije sowremennych architektorow, Architektenvereinigung russischer Konstruktivisten, siehe OSA (Architektenvereinigung)
 Oceania Swimming Association, Ozeanischer Schwimmverband
 Office of Special Affairs, Geheimdienst der Scientology Church
 Online Self Assessment, internetbasierte Studienorientierungsangebote
 Open Systems Architecture, Standard in der Telekommunikation gemäß U.S. Federal Standard 1037C
 Open Service Access, Bestandteil des UMTS-Netzes
 Optical Society of America, wissenschaftliche Gesellschaft im Bereich der Optik und Photonik
 Optical Spectrum Analyzer, elektronisches Messgerät zur Darstellung der in einem Signal enthaltenen Frequenzen
 Ordo Sancti Augustini, siehe Augustinerorden
 Obstruktive Schlafapnoe, Atemaussetzer im Schlaf

Osa steht für:
 9K33 Osa, ein sowjetisch-russisches Flugabwehrraketen-System
 Osa (Costa Rica), Halbinsel in Costa Rica
 Osa (Fluss) (bis 1945: Ossa), Fluss in den Woiwodschaften Ermland-Masuren und Kujawien-Pommern, Polen
 Osa (Mikołajki), Ort im Powiat Mrągowski, Woiwodschaft Ermland-Masuren, Polen, bis 1930 Ossa, 1930 bis 1945 Schwanhof, Kreis Sensburg, Ostpreußen
 Osa (Gattung), eine Gattung aus der Pflanzenfamilie der Rötegewächse
 Osa (Kanton), ein Kanton in der Provinz Puntarenas in Costa Rica
 Osa-Klasse, Klasse sowjetischer Raketenschnellboote

Osa ist der Familienname folgender Personen:
 Aitor Osa (* 1973), spanischer Radrennfahrer
 Javier Ángel Balboa Osa, voller Name von Javier Balboa (* 1985), spanisch-äquatorialguineischer Fußballspieler
 Liv Bernhoft Osa (* 1957), norwegische Schauspielerin
 Norverto Osa (1832–1893), kolumbianischer Bankier und Diplomat
 Unai Osa (* 1975), spanischer Radrennfahrer

Siehe auch:
 Ossa
 Villa de Osa

Abkürzung